Фа́уста — женское имя. Может относиться к:
 Фауста Корнелия Сулла (86 год до н.э. — ?) — дочь диктатора Суллы.
 Флавия Максима Фауста (289/290—326) — супруга Константина I Великого (307—326); дочь римского императора Максимиана; мать Константина II, Констанция II и Константа.
 Фауста (ок. 630 — после 668) — супруга Константа II; мать Константина IV.